Урупское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Урупское сельское поселение — входит в Урупский район, Карачаево-Черкесия.
 Урупское сельское поселение — входит в Успенский район, Краснодарский край.